Andrea Dovizioso, italijanski motociklistični dirkač, * 23. marec 1986, Forlimpopoli, Italija. 

Dovizioso tekmuje v svetovnem prvenstvu MotoGP za tovarno Ducati Team. Zmagal je v 125-kubičnem razredu svetovnega prvenstva v sezoni 2004.

Dosežki

Sezona

Sklici

Zunanje povezave 
 

Italijanski dirkači
Motociklistični dirkači